Struble ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Dewey Struble (1894–1983), US-amerikanischer Marineoffizier
 Isaac S. Struble (1843–1913), US-amerikanischer Politiker

Struble ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Struble (Iowa)
 Struble (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Strubel